Ça ira ( [сa ира́] — «пойдёт», «всё наладится», «будет хорошо») — французское выражение, давшее название многим произведениям искусства.

 «Ah! ça ira» (1790) — французская песня на слова Ладрэ (Ladré), неофициальный гимн революционной Франции до появления «Марсельезы».
 «Ça ira, Settembre 1799» (1883) — цикл сонетов итальянского поэта Джозуэ Кардуччи.
 «Са-Ира» (Ça ira; 1885) — новелла французского писателя Ги де Мопассана из сборника «Господин Паран».
 «Ça Ira» (2005) — студийный альбом, опера британского музыканта, поэта и композитора Роджера Уотерса.

Примечания